NRA kan syfta på:

NRA – en lobbygrupp som arbetar för rätten att bära vapen i USA, se National Rifle Association of America
NRA – en sammanslutning i Storbritannien med syfte att förbättra skicklighet och säkerhet för beväpnad personal i statens tjänst, se 
NRA – en gerillaarmé National Resistance Army i Uganda på 1980-talet, se Nationella Motståndsarmén
NRA – den militära grenen av Kuomintang samt Republiken Kinas nationella armé under KMT-periodens partistyre med början 1928, se Nationella revolutionära armén
NRA 500 –  ett stockcarlopp i USA
NRA – Nuclear Regulation Authority - den japanska kärnkraftsmyndigheten